

Біологія 
 MTRR (ген)

Інформатика 
 Memory type range register